Глотов Володимир Миколайович — професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики, доктор технічних наук, Заслужений винахідник України.
 Глотов Микола Іванович — радянський льотчик, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Глотов Олександр Леонідович — український літературознавець, журналіст. доктор філологічних наук, професор.
 Глотов Сергій Петрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність».

Примітки